A Kramolín cseh szó az alábbiakra utalhat:

Földrajzi név
 Kramolín (Šumava), 899 m magas hegy a Šumava hegységben

Cseh települések

Községek
 Kramolín, község a Dél-plzeňi járásban
 Kramolín, község a Třebíči járásban
 Nový Kramolín – község Domažlicei járásban

Falvak
 Kramolín – Jílovice községhez tartozó falu a České Budějovice-i járásban
 Kramolín – Křešín községhez tartozó falu a Pelhřimovi járásban
 Starý Kramolín – Mutěnín községhez tartozó falu a Domažlici járásban
 Dolní Kramolín – Chodová Planá községhez tartozó falu a Tachovi járásban
 Horní Kramolín – Teplá (Chebi járás) községhez tartozó falu a Chebi járásban

Megszűnt települések
 Kramolín, egykori település, napjainkban Lipno nad Vltavou része
 Kramolín, egykori település, napjainkban Černá v Pošumaví része

Személyek
 Josef Kramolín, cseh festő